Далла Коста () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Далла Коста, Ламберто (1920—1982) — итальянский бобслеист.
 Далла Коста, Элиа (1872—1961) — итальянский кардинал.